Amanda Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Amanda Township (Allen County, Ohio)
 Amanda Township (Fairfield County, Ohio)
 Amanda Township (Hancock County, Ohio)